Ehrke ist der Familienname folgender Personen:

 Eduard Ehrke (1837–1911), deutscher Maler und Pädagoge
 Franz Ehrke (1921–2021), deutscher Politiker (SPD), ehem. Fraktionsvorsitzender im Abgeordnetenhaus von Berlin
 Hans Ehrke (1898–1975), deutscher Schriftsteller
 Julius Ehrke (1836–1899), deutscher Maler
 Michael Ehrke (1944–2012), deutscher Wirtschaftspädagoge und Gewerkschaftsfunktionär
 Paul Ehrke (1840–1893), deutscher Opernsänger (Bass) und Gesangspädagoge